Сурская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сурская волость (Пинежский уезд) — в составе Архангельской губернии, Пинежский уезд. Возникла в советское время
 Сурская волость (Екатеринославский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Екатеринославский уезд
 Сурская волость (Карсунский уезд) — в составе Симбирской губернии, Карсунский уезд